Регистарске ознаке у Европи се доста разликују од државе до државе оно што је већини заједничко је ISO код државе у доњем левом углу. Зависно од тога да ли је држава чланица Европске уније или не, у горњем левом углу могу се видети 12 жутих звездица Европске уније или застава или грб државе а у неким случајевима и празно поље као у случају Србије и Црне Горе.

Регистарске ознаке у Европи по азбучном реду:

Остале територије

За мотоцикле 
Остале територије

Спољашње везе 

Европа
Саобраћај у Европи